Hotell kan syfta på:

 Hotell – en byggnad där rum för övernattning hyrs ut
  Hotell (1967) – en amerikansk film från 1967, originaltiteln Hotel
 Hotell (2013) – en svensk film från 2013, se 
 Hotel (musikalbum) – musikalbum från 2005 av Moby